Hierocles was een veelvoorkomende naam in de hellenistische wereld (vooral Carië) en later ook in het Romeinse Rijk dat het grootste deel van de hellenistische wereld opslokte. 
Hierocles, de vader van Hiero II;
Hierocles, een Carisch huurlingenleider;
Hierocles van Agrigentum;
Hierocles, de vermeende minnaar en hofbediende van keizer Heliogabalus;
Hierocles van Alabanda, Grieks redenaar en broer van Menecles;
Hierocles, schrijver van een werkje genaamd Filistores (vrienden van de geschiedenis);
Hierocles van Hyllarima, een Grieks atleet die filosoof werd;
Hierocles, proconsul van Bithynia en praefectus van Alexandria et Aegyptus, tijdens de regering van Diocletianus;
Hierocles van Alexandrië, neoplatonistisch schrijver uit de 4e eeuw;
Hierocles, schrijver van een werk over dierengeneeskunde.
Hierocles, byzantijns schrijver van het aardrijkskundig werk Synecdemus